Natal (, aus , ‚zur Geburt gehörig, Geburts-‘) ist ein geografischer Name:
 Natal (Brasilien), die Hauptstadt des Bundesstaats Rio Grande do Norte in Brasilien
 Natal (Indonesien), eine Stadt auf der Insel Sumatra in Indonesien
 Natal (Oregon), ein gemeindefreies Gebiet in den Vereinigten Staaten
 Natal (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 KwaZulu-Natal, eine südafrikanische Provinz und deren Vorgänger:
 von 1839 bis 1843 die unabhängige Burenrepublik Natalia
 von 1843 bis 1910 die ehemalig britische Kolonie Natal
 von 1910 bis 1994 die Provinz Natal
 Port Natal, der ehemalige Name der (in KwaZulu-Natal liegenden) südafrikanischen Stadt Durban
 Diözese Natal, eine Diözese Natal der Anglican Church of Southern Africa, das etwa die südliche Hälfte der Provinz KwaZulu-Natal umfasst
 Natal Ridge, Gebirgskamm auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Natal steht für:
 Project Natal, eine Eingabe-Hardware für Microsofts Xbox 360
 Natal (Lokomotive), die erste Lokomotive auf dem Gebiet des heutigen Südafrika, die einen öffentlichen Zug beförderte

 Natal (Schiff), ein 1882 in Dienst gestelltes und 1917 gesunkenes französisches Passagierschiff
 HMS Natal, ein Panzerkreuzer der Warrior-Klasse der Royal Navy
 HMSAS Natal (K10), eine Fregatte der Loch-Klasse der South African Navy

Natal ist der Familienname folgender Personen:
 Sandra Natal (* 1961), dominikanische Langstreckenläuferin

Siehe auch: